Río San José puede referirse a los siguientes ríos:

 Río San José de Azapa, río de la Región de Arica y Parinacota, Chile;
 Río San José (Uruguay), río de los departamentos de Flores y de San José, Uruguay.